Divlja prerijska ruža (2016.), američki film
Rosa arkansana, prerijska ruža, divlja prerijska ruža